Episodi de I Puffi – serie animata del 1981
Episodi de I Puffi – serie animata del 2021